Meiselbach steht für:

 A. D. Meiselbach Motor Vehicle Company ein ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Kraftfahrzeugen

Meiselbach ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Meiselbach (* 1969), deutsche Kochbuch- und Sachbuchautorin